University Avenue est le nom de différentes rues dans le monde :

University Avenue, à Rangoon, ville de Birmanie

University Avenue, à Charlottetown
University Avenue, à Edmonton
University Avenue, à Toronto
University Avenue (Waterloo), également connue sous le nom de Waterloo Regional Road 57, à Waterloo
University Avenue (Windsor), à Windsor, en Ontario
Rue University à Montréal, au Québec

University Avenue (Hammond), à Hammond, en Louisiane
University Avenue, à Minneapolis-Saint Paul, au Minnesota
University Avenue, l'une des principales rues commerçantes de la ville de Palo Alto, en Californie